Fohbach ist ein Gewässername:

 Fohbach (Fleischbach), linker unterirdischer Zufluss des Fleischbachs (zum Staudenbächle, zum aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens, zum Landgraben, zur Weschnitz) nördlich von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fohbach (Obere Bära), rechter Zufluss der Oberen Bära vor Oberdigisheim, Stadt Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg